Wlassenko () ist der Name von

 Lew Nikolajewitsch Wlassenko (1928–1996), russischer Pianist und Klavierpädagoge
 Wassili Iwanowitsch Wlassenko (1928–2020), sowjetischer Hindernisläufer